Схиигумен Рафаил (в миру Па́вел Дмитриевич Шишков;  — , ) — схиигумен Русской православной церкви, насельник и духовник Московского Данилова ставропигиального мужского монастыря

Детство и юность 
Павел Шишков родился  года в селе Алексеевском, близ ВДНХ.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском занимал особое место в семье Шишковых. В этом храме многие поколения из их рода крестились и венчались. Там же провожали в последний путь. Крестьянский род Шишковых отличался особым благочестием. Глава семейства — Дмитрий Иванович и его супруга Ольга Георгиевна (в девичестве Гребенщикова) были людьми глубоко верующими, придерживались старинного, патриархального уклада. Даже в ту пору такие благочестивые люди встречались редко. Не раз потом сам отец Рафаил говорил, что жизнь и характер человека во многом зависят от его христианского воспитания в семье и личного примера родителей.

С детства Павла водили в церковь. В Тихвинском храме, который был недалеко от его дома, мальчику особенно нравилось пение хора. Его дядя был регентом в храме, поэтому мать нередко оставляла Павла с певчими. «Я сначала ничего не понимал, но мне всё нравилось. Потом стал понемногу подпевать», — вспоминал он после.

Окончив школу, Павел продолжал жить в родительском доме. Он был младшим среди детей и отличался особой любовью к матери. Свою сыновью любовь он пронёс до самой смерти родительницы, помогая ей во всем, уже будучи священником в церкви.

В армии Павел служил в железнодорожных войсках под Мурманском в 1951—1953 годах.

Чтобы идти работать и помогать семье, Паша после армии поступил в школу киномехаников; судьба некоторых его родственников была связана с кинематографом, да и Всесоюзный институт кинематографии, и студия имени Горького находились неподалёку, на улице Сергея Эйзенштейна. Для многих учёба рядом с домом была удобна. После окончания школы киномехаников Павел стал работать в московских кинотеатрах.

В их доме частой гостьей была благочестивая молитвенница — схимонахиня Гавриила (Александрова), алтарница и духовная дочь святого праведного Алексия (Мечёва. Матушка жила в Москве, в бывшем доме причта при храме святителя Николая в Клённиках, где служил святой Алексий (Мечёв), а затем и его сын — новомученик Сергий (Мечёв). Она была членом Маросейской общины вплоть до закрытия храма в 1932 году. Мать Павла дружила с ней. Вместе они ходили на службы в Тихвинский храм, вместе подолгу беседовали о вере. Всё это мальчик впитывал в себя, и матушка Гавриила уже тогда прозревала в Павле многие вещи, сокрытые от других. Как вспоминали потом его братья, она говорила им, тогда десятилетним мальчишкам: «Не обижайте Павлика, вы ещё будете приходить к нему руку целовать». Матушка стала брать Павла с собой в Троице-Сергиеву Лавру, где, к удивлению подростка, её тоже все знали и уважали. Матушка рассказывала ему о монашестве, о святых угодниках Божиих, о вере. «Она приближала всех нас к Богу», — рассказывал позднее отец Рафаил

Через некоторое время Павел получил высшую квалификацию киномеханика и перешёл работать на киностудию имени Горького. Его многие уговаривали идти учиться дальше, но, как он вспоминал, документы в институт у него не приняли. Он написал прошение о зачислении в Московскую духовную семинарию.

Семинария (1962—1966 г.г.) 
После подачи заявления в семинарию его через некоторое время вызвали в профком киностудии, где спросили, почему он решился на такой шаг. Выслушав, предложили учёбу в Государственном институте кинематографии без вступительных экзаменов. Павел поблагодарил, но сказал, что решение учиться в семинарии обдуманно, и что ничего менять он не станет. Семинарская  жизнь началась в 1962 году.

На последних курсах семинарии Павел Шишков стал иподиаконом у епископа Питирима (Нечаева), в те годы уже известного и уважаемого в народе архиерея. 14 ноября 1965 года епископ Питирим рукоположил Павла Шишкова в диаконы, а 23 июля 1966 года, сразу по окончании учёбы в семинарии, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков, будущий Патриарх) рукоположил его в сан пресвитера.

Пастырское служение (1966—2018 г.г.)

Священник (1966—1983 г.г.) 
После семинарии, с 1966 по 1976 год, отец Павел нес послушание в храмах Московской области.

С 1971 по 1976 год совмещал его с работой личного секретаря владыки Питирима, в те годы председателя Издательского отдела Московской Патриархии и главного редактора «Журнала Московской Патриархии».

Сразу после рукоположения, отец Павел был назначен настоятелем в храм Живоначальной Троицы в селе Пречистое Щелковского района Московской области. Как вспоминал позже сам батюшка, «храм был при кладбище, одноштатный. Помощников и сослужащих не было. Помогала мне одна старушка — и кадило подаст, и свечу зажжет. Хотя сама глухонемая была, но службу знала очень хорошо».

В 1972 году батюшку перевели в Никольский храм города Лосино-Петровск Щелковского района Московской области, откуда его назначили в Преображенский храм села Спас-Осташево Волоколамского района.

В 1976 году отца Павла назначают в храм святых апостолов Петра и Павла, что у Яузских ворот в Москве. Как вспоминал сам батюшка, из Подмосковья было далеко приезжать в столицу, что требовала его секретарская работа у митрополита Питирима. Теперь же Божиим Промыслом всё устроилось. Однако душа отца Павла всегда хотела большего, ради чего он всю жизнь оставался один, не пытаясь создать семью.

Данилов монастырь. Иночество (1983—2001 гг.) 
Он написал прошение Патриарху с просьбой постричь его в монашество.

Как он сам вспоминал: «Я давно решил выбрать монашеский путь, но от Троице-Сергиевой Лавры путь был неблизок, а в Москве монастыри все были закрыты». В Москве были его прихожане, духовные чада и многочисленные родственники, которых батюшка не мог по любви своей оставить без духовного окормления. Но Господь видит все благие намерения в сердце человека. Поэтому вскоре протоиерей Павел по Промыслу Божиему оказался на пороге своего нового поприща. Владыка Евлогий (Смирнов), первый наместник Даниловой обители, вспоминал, что отец Павел пришел в братию Данилова монастыря одним из первых в 1983 году:  «Как сейчас помню поступление одного приходского священника из московского храма, целибата, летами уже давно за пятьдесят. Беседа проходила ещё в Чистом переулке.
— В нашем приходе по вечерам не всегда бывали службы, а если и были, то с большими сокращениями, со спешкой, — с волнением рассказывал мне тогда этот батюшка. — Накануне своего литургисания приходилось ездить по тем храмам, где совершается уставная вечерняя служба.
— А как же вы решили пойти в монастырь?
— Мне давно хотелось стать монахом, — продолжал он, — ещё пять лет назад я подавал прошение Святейшему Патриарху о пострижении, но получил такую резолюцию: „Для получения монашества вам надо оставить приход и поступить в монастырь“. Сразу у меня возник вопрос: в какой? В Москве их нет, в Лавру могут не взять. Так и остался мой вопрос без ответа. Но вот вдруг открывают Данилов. У меня забилось сердце: не он ли для меня?!
Святейший Патриарх Пимен тотчас благословил этого священника, зная его усердие к храму и стремление к духовной жизни. Но ещё задолго до подачи прошения он участвовал в работах по монастырю вместе со многими другими добровольцами. Отец протоиерей Павел Ш. в рабочей одежде очищал территорию от мусора, сжигал хлам (тогда у нас постоянно горели костры, даже ночью).

Некоторые узнавали своего батюшку:  — Отец Павел, никак и вы в монастырь?
— Да, если Бог благословит, хотел бы сюда перейти насовсем, чтобы здесь и умереть, — отвечал будущий насельник  <…> Вот какая духовная высота была в его душе уже тогда»

26 марта 1984 года, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, протоиерей Павел Шишков был пострижен в рясофор с именем Алексий в честь преподобного Алексия, человека Божия.

20 февраля 1985 года состоялся постриг в мантию. Отец Павел пришел в монастырь, когда ему было уже пятьдесят два года. Снял с себя наперсный крест с украшениями и надел деревянный, ведь он был уже не протоиерей московского храма, а простой инок обители святого Даниила Московского. Господь благословил отцу Алексию потрудиться на разных послушаниях в Даниловом монастыре в течение тридцати пяти лет: духовником, казначеем, ризничим…

Данилов монастырь. Великая схима (2001—2018 г.г.) 
На исповедь к батюшке год от года очередь становилась всё длиннее. Многие бывшие его прихожане из других храмов стали всё чаще приезжать в Данилов и постепенно возрастать здесь, рядом со своим духовником.

3 апреля 2001 года владыка Евлогий постриг игумена Алексия (Шишкова) в схиму с именем Рафаил в честь Архангела Божия Рафаила. Последние годы, несмотря на свой почтенный возраст и любовь к уединенной молитве, отец Рафаил не закрывался от мира. Он продолжал исповедовать своих многочисленных чад.
 «Если Бог дает мне ещё время пожить, значит, моя жизнь Ему нужна пока здесь», — говорил он. Батюшка часто любил повторять своим чадам: «Всё происходит по Промыслу Божиему, но не без нашей воли», «По вере вашей да будет вам, — говорит Господь, а мы- то от веры ещё далеки», «С Богом везде хорошо». «За всё и всегда благодарите Бога. Все наши нестроения оттого, что забываем поблагодарить Господа за Его милости нам», — в последнее время часто повторял отец Рафаил.Председатель Издательского отдела Московской Патриархии Митрополит Питирим (Нечаев) ценил и уважал о. Рафаила. В начале шестидесятых тот был одним из иподиаконов владыки (вместе с Анатолием Просвирниным и Вячеславом Овсянниковым), позже – его секретарём, несколько лет трудился в ИОМП. Архиерей приглашал насельника московского Данилова монастыря принимать участие в наиболее значимых событиях подмосковного Иосифо-Волоцкого Успенского монастыря. Так 22 июля 1989 г. о. Рафаил (тогда игумен Алексий) присутствовал на освящении обители, а четырнадцать лет спустя был приглашён участвовать в открытии мощей Преподобного Иосифа (12 июня 2003 г.). Незадолго до собственной смерти митрополит именно батюшке доверил постричь себя в схиму.

Смерть 
Схиигумен Рафаил умер 20 декабря 2018 года, а 22 декабря, на отпевании в Троицком соборе, вся братия Данилова монастыря во главе с отцом наместником обители Алексием (Поликарповым) проводили в путь всея земли своего собрата.

Отец Рафаил похоронен на монашеском кладбище монастырского подворья в селе Долматово Домодедовского района.

Литература 
Издательство Московского Данилова монастыря готовит книгу воспоминаний и рассказов о схиигумене Рафаиле (Шишкове) и его наставлений духовным чадам к годовщине памяти батюшки в конце 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Наставления схиигумена Рафаила (Шишкова) в беседе «Бог ближе к нам, чем мы к Нему», 2017 год
 «Памяти схиигумена Рафаила». Рассказ игумена Кирилла (Сахарова) — духовного чада отца Рафаила.
 Аудио: Воспоминания схиигумена Рафаила (Шишкова) о схимонахине Гаврииле, духовной дочери святого праведного Алексея Мечева
 Некролог о схиигумене Рафаиле (Шишкове)
 В Даниловом монастыре молитвенно почтили схиигумена Рафаила (Шишкова) в 40-й день после его кончины
 Журнал Московской Патриархии № 3(928)2019, стр. 90-92: статья о схиигумене Рафаиле (Шишкове)

Схиигумены
Насельники Данилова монастыря